Livelli ima više značenja:
 Livelli, Brescia
 Livelli, Padova
 Livelli, Pavia
 Livelli, Rovigo